Hyattville kan syfta på:
 Hyattville, Kansas – en spökstad i Anderson County, Kansas
 Hyattville, Wyoming – en mindre ort i Big Horn County, Wyoming